González Iglesias puede hacer referencia a:

Juan Antonio González-Iglesias, poeta español.
Rafael González Iglesias, empresario español y presidente del Atlético de Madrid entre 1931 y 1935.
Santiago González Iglesias, jugador argentino de rugby.
Venancio González Iglesias, futbolista español.